Södra Promenaden kan avse bland annat:

Södra Promenaden, Malmö
Södra Promenaden, Norrköping